Населені пункти:
 Нікішине — село у Шахтарському районі Донецької області

Залізничні станції:
 Нікішине — залізнична станція Донецької залізниці у Бахмутському районі Донецької області.
 Нікішине — зупинний пункт Донецької залізниці у Шахтарському районі Донецької області.

Примітки